Böttge ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Böttge (1891–1967), deutscher Politiker (SPD, USPD, KPD, SED)
 Bruno J. Böttge (1925–1981), deutscher Trickfilmregisseur

Siehe auch:
 Boettge